Сезон 1981/1982 стал для «Ювентуса» 80-м в Чемпионате Италии. Летом 1981 года в команду перешли полузащитник Массимо Бонини из «Чезены», а также нападающие Паоло Росси из «Кальяри» и Пьетро Паоло Вирдис из «Виченцы». Паоло Росси в этом сезоне удалось сыграть за «Ювентус» всего три матча, поскольку он был дисквалифицирован за участие коррупционном скандале «Тотонеро–1980». Клуб не смог выйти из группового этапа Кубка Италии и выбыл из Кубка европейских чемпионов во втором раунде, уступив по сумме двух встреч бельгийскому «Андерлехту» (3:1), (1:1).  

16 мая 1982 года в матче 30-го тура Серии А «Ювентус», победив «Катандзаро» со счетом 0:1 (мяч с пенальти забил Лиам Брейди), в 20-й раз в своей истории завоевал титул чемпиона Италии по футболу. После чего клуб получил право на добавление к своей эмблеме второй звезды.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

Групповой этап

Кубок чемпионов

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания